Une rosace est une figure symétrique, formée de courbes inscrites dans un cercle à partir d'un point ou bouton central, ayant plus ou moins la forme d'une rose ou d'une étoile stylisée et utilisée comme motif de décoration.

Géométrie 

Le dessin géométrique d'une rosace s’obtient sans changer l’écartement des branches du compas. Les centres des cercles sont le centre et les six sommets d’un hexagone régulier.

Architecture et décoration 

Dans les domaines de l'architecture et de la décoration :
 rosace, un ornement ou une moulure affectant cette forme, utilisée principalement en architecture pour décorer les caissons de plafond, les voûtes, et en menuiserie pour orner un meuble ;
 rosace, un grand vitrail ou un ensemble de vitraux de forme circulaire (la rose) décorant une église ;
 rosace, une rondelle de métal décorée, utilisée pour dissimuler la tête d'un clou apparent supportant un cadre, un miroir, etc.

Autres domaines 
Le terme de rosace est également employé :
 en mathématiques, une rosace est une courbe particulière, dont la forme évoque les pétales d'une fleur ;
 en couture, une rosace est un motif de broderie ou de dentelle ;
 en mécanographie, une rosace est une roue plane d'une machine à écrire ou d'une imprimante, comportant une partie centrale, d'où partent des pétales dont les extrémités portent un caractère en relief ;
 en médecine, la rosace est le stade évolutif de l'hématozoaire du paludisme, précédant l'éclatement du globule rouge parasité ;
 en musique, une rosace est une ouverture circulaire, généralement ornementée, située souvent au centre de la table d'harmonie du clavecin, du luth, de la guitare, de la viole, etc. ;
 en télécommunication, au début du , la rosace était un commutateur en usage dans les bureaux centraux télégraphiques peu importants, et qui se composait généralement d'un plateau en bois dur, évidé au centre, sur lequel les bornes d'attache correspondant aux divers appareils du bureau central étaient disposées en cercle ;
 en géophysique ou géomorphologie, en analyse des structures linéaires, on utilise des diagrammes nommés rosace directionnelle ou d'orientation représentant l'histogramme de la fréquence pondéré par la longueur cumulée ;
 en fumisterie, la rosace est un objet circulaire, en métal, destiné à camoufler la jonction entre un tuyau de fumée amovible et un conduit maçonné ;
 en serrurerie, la rosace est un élément de sécurité enrobant un cylindre de serrure à goupilles afin d'éviter son arrachage ;
 en imprimerie, la rosace est un artefact visuel provoqué par la superposition des quatre encres de la quadrichromie dans le processus de tramage.
